Чемпіонат Азії з легкої атлетики в приміщенні — найпрестижніше у азійському легкоатлетичному календарі міжнародне змагання в приміщенні, що проводиться з 2004 року раз на два роки .

Формат 

У змаганнях беруть участь легкоатлети, які представляють національні федерації, що входять до Азійської легкоатлетичної асоціації.

Наразі змагальна програма чемпіонату Азії включає по 13 дисциплін для чоловіків та жінок:
 бігові види на доріжці манежу: біг на 60, 400, 800, 1500, 3000, 60 метрів з бар'єрами, естафета 4×400 метрів;
 технічні дисципліни: стрибки у висоту, з жердиною, в довжину та потрійним, штовхання ядра;
 багатоборство: семиборство (у чоловіків) і п'ятиборство (у жінок).

Чемпіонати

Медальний залік 

У таблиці враховані медалі чемпіонатів 2004-2023 років.

Див. також 

 Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні
 Чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні
 Чемпіонат Південної Америки з легкої атлетики в приміщенні

Примітки

Джерела 

 Результати чемпіонатів 2004—2018 на офіційному вебсайті Азійської легкоатлетичної асоціації 
 Статистичний довідник чемпіонатів 2004—2018 на офіційному вебсайті Азійської легкоатлетичної асоціації 

Засновані в Азії 2004
2004 в азійському спорті